West Lafayette (Indiana)
West Lafayette (Ohio)

Desambiguações de topônimos